Бугаевка и Бугаёвка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бугаёвка — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Бугаевка — село в Кантемировском районе Воронежской области, Бугаевское сельское поселение.
 Бугаевка — село в Кантемировском районе Воронежской области, Таловское сельское поселение.
 Бугаевка — посёлок в Ольховатском районе Воронежской области.

Украина 
 Бугаевка — село в Винницком районе Винницкой области.
 Бугаёвка — посёлок в Перевальском районе Луганской области.
 Бугаёвка — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Бугаёвка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Бугаёвка — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Бугаевка — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Бугаевка — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Бугаевка — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Бугаёвка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Бугаевка — село в Чугуевском районе Харьковской области.
 Бугаевка — упразднённое село в Шевченковском районе Харьковской области.